Жан Астрюк () е френски лекар и филолог.

Биография 
Роден е на 19 март 1684 година в Сен Сов д'Оверн в Оверн в семейството на хугенотски свещеник, който приема католицизма. Завършва медицина в Университета на Монпелие, където по-късно преподава. Известен е с първото сериозно изследване на сифилиса и венерическите болести. Той е и сред пионерите в текстологичния анализ на Библията и формулира документалната хипотеза – теорията, че Петокнижието е съставено чрез сливането на няколко самостоятелни източника.

Библиография

Медицина 
 Tractatus de motus fermentativi causa, novam et mechanicam hypothesim continens (1702). Traduit en français sous le titre Mémoire sur la cause de la digestion des aliments (1711) et Traité de la cause de la digestion, où l'on réfute le nouveau sistème de la trituration et du broïement (1714)
 Dissertation sur l'origine des maladies épidémiques et principalement sur l'origine de la peste, où l'on explique les causes de la propagation et de la cessation de cette maladie (1721) Texte en ligne
 De morbis venereis (1736; 1740) Texte en ligne. Traduit en français sous le titre Traité des maladies vénériennes (3 volumes, 1740)
 Traité des maladies des enfants (1748). Manuscrit édité par Slatkine, Genève, 1980.
 La Nécessité de maintenir dans le royaume les écoles de chirurgie qui y sont établies dans les Facultés et collèges de médecine (1749)
 Tractatus therapeuticus (1750)
 Doutes sur l'inoculation de la petite vérole, proposés à la Faculté de médecine de Paris (1756)
 Traité des tumeurs et des ulcères, avec deux lettres: I. Sur la composition de remèdes dont on vante l'utilité et dont on cache la préparation. II. Sur la nature et le succès des nouveaux remèdes qu'on propose pour la guérison des maladies vénériennes (2 volumes, 1759)
 Traité des maladies des femmes avec un catalogue chronologique des médecins qui ont écrit sur ces maladies (6 volumes, 1761 – 1765)
 L'Art d'accoucher réduit à ses principes avec l'histoire sommaire de l'art d'accoucher, et une lettre sur la conduite qu'Adam et Ève durent tenir à la naissance de leurs premiers enfants (1766)
 Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier, par feu M. Jean Astruc (1767)

Други 
 Mémoires pour l'histoire naturelle de la province de Languedoc, divisés en trois parties, orné de figures, et de cartes en taille-douce (1737)
 Conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genèse, Bruxelles, sans nom d'auteur (1753). Réédité sous le titre Conjectures sur la Genèse, introduction et notes de Pierre Gibert, Noêsis, Paris, 1999.
 Dissertation sur l'immatérialité et l'immortalité de l'âme (1755)
 Dissertation sur la liberté (1755)

Френски биолози
Дерматолози
Гинекология
Библеисти
Възпитаници на Университета на Монпелие
Преподаватели в Колеж дьо Франс
Хора от Оверн-Рона-Алпи
Починали в Париж